

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Parcelacja Pierwsza – część wsi Pietrzejowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 Parcelacja Pierwsza – część wsi Bogucice Pierwsze w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Integralna część wsi występująca tylko w bazie PRNG 
 Parcelacja Pierwsza – przysiółek wsi Majkowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Nowe Brzesko

Zobacz też 
 Parcelacja
 Parcelacja Druga